Ala se poate referi la:

 Ala, unitate tactică de cavalerie din cadrul trupelor auxiliare ale armatei romane
 Ala, Trentino-Alto Adige, comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, 
 Ala di Stura, comună în Provincia Torino, Italia